In Spanien gibt es aktuell (Juli 2021) 16 Nationalparks. Zehn Nationalparks liegen auf dem spanischen Festland, vier auf den Kanarischen Inseln, je einer auf den Balearen und auf einer Inselgruppe vor Galicien.

Übersicht

Weblinks 

 Spanisches Umweltministerium: Boletín de la Red de Parques Nacionales
 Spanisches Umweltministerium: Spanisches Nationalparknetz (PDF, Flugblatt deutsch)

Spanien
!
Liste (Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz in Spanien)